Sheridan Lake (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado;
 Sheridan Lake (South Dakota), een meer in de Amerikaanse staat South Dakota.